Poullain ist der Familienname folgender Personen:

 François Poullain de La Barre (1647–1723), französischer Schriftsteller und Philosoph
 Ludwig Poullain (1919–2015), deutscher Bankier
 Valérand Poullain (um 1520–1558), reformierter Geistlicher

Siehe auch:
 Poulain